Kevin Hancock (né le  à Mississauga, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2014, il commence sa carrière avec les Attack d'Owen Sound dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il passe professionnel avec les Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine de hockey en 2019.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2014-2015 || Canadiens Jr. de Toronto || LHJO ||44 ||9 ||21 ||30 ||12 ||16 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
|2014-2015 || Attack d'Owen Sound || LHO ||9 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Attack d'Owen Sound || LHO ||66 ||13 ||15 ||28 ||16 ||6 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|2016-2017 || Attack d'Owen Sound || LHO ||68 ||30 ||55 ||85 ||14 ||17 ||7 ||4 ||11 ||6
|-
|2017-2018 || Attack d'Owen Sound || LHO ||53 ||24 ||45 ||69 ||18 ||11 ||8 ||7 ||15 ||8
|-
|2018-2019 || Attack d'Owen Sound || LHO ||37 ||31 ||31 ||62 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Knights de London || LHO ||33 ||21 ||24 ||45 ||14 ||11 ||5 ||7 ||12 ||6
|-
|2019-2020 || Rush de Rapid City || ECHL || 1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH ||37 ||4 ||3 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Roadrunners de Tucson || LAH ||20 ||3 ||2 ||5 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2021-2022||  Dornbirner EC || ICEHL  ||  ||

Références 

Naissance en mars 1998
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des Knights de London
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur des Roadrunners de Tucson
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Dornbirner EC